† (альтернативное название — «Cross», на цифровых платформах называется Justice) — дебютный альбом французского электро-хаус-дуэта Justice, выпущенный 11 июня 2007 года. 13 марта 2009 года получил серебряный статус в Великобритании, разойдясь тиражом в 60 000 копий.

История записи 
Концепт † подразумевал создание альбома в стиле «опера-диско».

До выхода пластинки было выпущено несколько песен в формате сингла:
 «Waters of Nazareth» (2005)
 «D.A.N.C.E.» был выпущен 23 апреля 2007 года.

Приём 

С момента выхода пластинка получила критический и коммерческий успех, увеличив популярность группы. Многие песни с альбома использовались в различных фильмах, сериалах, рекламе и компьютерных играх. Трек «Genesis» использовался в таких играх, как Assassin’s Creed II и Need for Speed: Undercover.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Дебютные альбомы 2007 года
Альбомы Justice
Альбомы, сертифицированные как серебряные Британской ассоциацией производителей фонограмм